Karlsbrunn může být:
sídlo v Německu
 ves Karlsbrunn, část obce Großrosseln v Sársku

německé jméno českého sídla
 obce Karle na Hřebečsku
 obce Karlova Studánka na Bruntálsku 

Německé názvy sídel v Česku